Мамаджан Мухитдинов () — узбекский, ранее советский шахматист, деятель советского шахматного движения, историк шахмат; мастер спорта СССР (1956), заслуженный тренер Узбекской ССР (1965), международный арбитр (1987). Председатель (1961—1982), заместитель председателя (с 1983) шахматной федерации Узбекистана. Редактор шахматных отделов в газете «Советский Узбекистан» (с 1956) и в журнале «Гулистан» (с 1967). Кандидат исторических наук.

Выиграв в 1956 квалификационный матч у В. Соловьёва — 7½ : 5½ (+3 —1 =9), стал первым мастером спорта среди узбекских шахматистов; 4-кратный чемпион Узбекской ССР (1952, 1954, 1957, 1965) и 3-кратный чемпион СССР среди сельских шахматистов (1960, 1962, 1968). Участник 2—4-й Спартакиад народов СССР (1959—1967). В международных турнирах стран Азии — Ташкент (1959) и Ашхабад (1961)—2-е место. Автор многих книг по истории шахмат в Средней Азии.

Книги 
 Шахматы и литература, Ташкент, 1969;
 Шахматы в Узбекистане, 2 издание, Ташкент, 1972;
 Шахматы, 2 издание, Ташкент, 1972;
 64 клетки. 32 фигуры, Ташкент, 1975;
 Династия Агзамовых, Ташкент, 1984 (все на узбекском языке);
 Мемориалы Азмиддина Ходжаева, Ташкент, 1980.

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка на сайте Мамаджана Мухитдинова на сайте 365chess.com

Шахматисты СССР
Шахматисты Узбекистана
Шахматные функционеры
Шахматные тренеры СССР
Шахматные тренеры Узбекистана
Мастера спорта СССР по шахматам
Международные арбитры по шахматам
Кандидаты исторических наук